Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Реал Мадрид» и их главных достижений с 1910 года по настоящее время

Первым тренером «Реала» был Артур Джонсон. Он был подписан одним из основателей клуба, а затем директором Адольфо Мелендесом, и тренировал команду в течение десяти сезонов, завоевав один Кубок Испании.

Самым успешным тренером в плане выигранных трофеев в истории клуба является Мигель Муньос, который выиграл девять титулов Ла лиги, два Кубка Испании, два Кубка европейских чемпионов, один Межконтинентальный кубок. Муньос также находился дольше всех на посту главного тренера команды, он руководил командой в течение 15 лет. Действующий тренер — Карло Анчелотти.

Статистика 
Информация откорректирована по состоянию на 3 июля 2020 года. В статистику включены только официальные матчи.

Примечания

Ссылки 
 Список тренеров Реала на realmadrid.com
 Список тренеров Реала на rsssf.com
 Список тренеров Реала на leyendablanca.galeon.com
 Список тренеров Реала на bdfutbol.com

 
Реал Мадрид
Тренеры